Валерий Григорьевич Наумов (1946—2011) — российский учёный в области лазерной физики, лауреат Государственной премии СССР, премий Ленинского комсомола и Правительства Российской Федерации.

Родился в 1946 году.
Окончил Московский инженерно-физический институт (1969).

С 1969 года работал в ТРИНИТИ (Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований), с 1995 г. начальник отдела лазерной физики Отделения перспективных исследований (ОПИ).

В 1975 году защитил кандидатскую, в 1988 году — докторскую диссертацию.

Область научных интересов: физика низкотемпературной плазмы, квантовая электроника, взаимодействие лазерного излучения с веществом.

Принимал участие в разработке мощных быстропроточных газоразрядных лазеров непрерывного и импульсно-периодического действия (разработал принципы создания мощных СО2-лазеров с использованием смеси атмосферного воздуха с углекислым газом).

Профессор кафедры физики плазмы МИФИ.

Автор (соавтор) более 100 научных публикаций и 7 изобретений.

Лауреат премии Ленинского комсомола (1977), Государственной премии СССР (1984) и премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2002) за разработку и создание мобильного лазерного технологического комплекса большой мощности.

Скоропостижно умер 8 июня 2011 года.

Источники 
 http://www.triniti.ru/Naumov.html
 http://www.mathnet.ru/rus/person38428